Го́род во́инской сла́вы — почётное звание Российской Федерации, присваиваемое отдельным городам Российской Федерации «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

История 
Положение об условиях и порядке присвоения почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы» утверждено указом президента Российской Федерации от 1 декабря 2006 года № 1340 (с изменениями, внесёнными Указом от 27 апреля 2007 года № 557). Согласно Федеральному закону «О почётном звании Российской Федерации "Город воинской славы"» от 9 мая 2006 года № 68-ФЗ,

В городе, удостоенном звания «Город воинской славы»:
1) устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания;
2) проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 23 февраля (День защитника Отечества), 9 мая (День Победы), а также в День города.

7 мая 2007 года состоялась первая церемония вручения грамот о присвоении почётного звания «Город воинской славы». Грамоты получили главы администраций Белгорода, Курска, Орла.

8 октября 2007 года президент России В. В. Путин издал указы о присвоении почётного звания «Город воинской славы» городам: Владикавказу, Ельне, Ельцу, Малгобеку и Ржеву, и 7 ноября 2007 года в Екатерининском зале Московского Кремля вручил мэрам городов грамоты о присвоении почётного звания.

16 февраля 2008 года президент России В. В. Путин издал указ о присвоении звания «Город воинской славы» городу Воронежу, 5 мая 2008 года - указы о присвоении почётного звания городам: Луга, Полярный, Ростов-на-Дону и Туапсе. Торжественная церемония вручения грамот о присвоении звания состоялась 6 мая 2008 года.

28 октября 2008 года президент России Д. А. Медведев подписал указы о присвоении почётного звания городам: Великие Луки, Великий Новгород и Дмитров. Торжественная церемония вручения грамот о присвоении звания состоялась 8 декабря 2008 года.

27 апреля 2009 года президент России Д. А. Медведев подписал указы о присвоении почётного звания городам: Вязьма, Кронштадт и Наро-Фоминск. Торжественная церемония вручения грамот о присвоении звания состоялась 8 мая 2009 года.

5 декабря 2009 года президент России Д. А. Медведев подписал указы о присвоении почётного звания городам: Псков, Козельск и Архангельск. Торжественная церемония вручения грамот о присвоении звания состоялась 12 января 2010 года.

25 марта 2010 года президент России Д. А. Медведев подписал указы о присвоении почётного звания городам: Волоколамск, Брянск, Выборг, Калач-на-Дону, Нальчик. Торжественная церемония вручения грамот о присвоении звания состоялась 4 мая 2010 года.

4 ноября 2010 года президент России Д. А. Медведев подписал указы о присвоении почётного звания городам: Владивосток, Тихвин, Тверь. Торжественная церемония вручения грамот о присвоении звания состоялась 23 февраля 2011 года.

5 мая 2011 года президент России Д. А. Медведев подписал указы о присвоении почётного звания «Город воинской славы» городам: Анапа, Колпино, Старый Оскол. Торжественная церемония вручения грамот о присвоении звания состоялась 22 июня 2011 года.

3 ноября 2011 года президент России Д. А. Медведев подписал указы о присвоении почётного звания городам: Ковров, Ломоносов, Таганрог, Петропавловск-Камчатский. Торжественная церемония вручения грамот о присвоении звания состоялась 23 февраля 2012 года.

7 мая 2012 года президент России В. В. Путин подписал указы о присвоении почётного звания «Город воинской славы» городам: Малоярославец и Можайск. Церемония вручения грамот о присвоении звания состоялась в Бородине 2 сентября 2012 года в ходе памятных торжеств, посвящённых 200-летию Бородинской битвы.

3 ноября 2012 года президент России В. В. Путин подписал указ о присвоении почётного звания «Город воинской славы» городу Хабаровску. Торжественная церемония вручения грамоты о присвоении звания состоялась 22 февраля 2013 года.

6 апреля 2015 года президент России В. В. Путин подписал указы о присвоении почётного звания «Город воинской славы» городам: Старая Русса, Гатчина, Петрозаводск, Грозный и Феодосия. Торжественная церемония вручения грамот о присвоении звания состоялась 22 июня 2015 года.

15 ноября 2022 года президент России В.В. Путин подписал указы о присвоении почётного звания «Город воинской славы» оккупированным в ходе вторжения России на Украину городам: Мариуполь, Мелитополь.

На 15 ноября 2022 года насчитывалось 47 городов воинской славы.

Список городов воинской славы

Стелы городов воинской славы 

Архитектурно-скульптурное решение памятной стелы «Город воинской славы» утверждено Российским Организационным Комитетом «Победа» по результатам открытого всероссийского конкурса. Авторы типовой рекомендованной композиции — заслуженный архитектор России И. Н. Воскресенский, Г. А. Ишкильдина, В. В. Перфильев, заслуженный художник России С. А. Щербаков.

Памятная стела представляет собой колонну дорического ордера, увенчанную гербом Российской Федерации установленную на постаменте в центре квадратной площади. На передней части постамента расположен картуш с текстом указа Президента о присвоении звания «Город воинской славы», с обратной стороны постамента — картуш с изображением герба города. По углам площади устанавливаются скульптурные барельефы с изображением событий, в связи с которыми городу присвоено почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

Первая в России памятная стела «Город воинской славы» была торжественно открыта 4 сентября 2009 года в городе Дмитрове Московской области. Впоследствии наименьший срок между изданием указа о присвоении городу звания и возведением стелы отмечен в Грозном (месяц), а наибольший — в Малоярославце (10 лет, причём к строительству приступили только после вмешательства прокуратуры). В Феодосии выбрано место для установки стелы, однако конкретных сроков установки мемориала по состоянию на 2021 год не обозначено.

В 2010 году был открыт после реставрации мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду у Московского Кремля. В составе мемориального комплекса появилась стела, содержащая наименования всех городов воинской славы России.

5 декабря 2016 года в парке Победы на Поклонной горе в Москве сооружён мемориальный комплекс, посвящённый всем городам воинской славы России. Гранитная стела включает 16-метровую колонну и плиты с гербами городов воинской славы. Открытие памятника приурочено к 75-й годовщине контрнаступления под Москвой.

Мечи Победы 
9 июня 2022 года в зале Славы Музея Победы на Поклонной горе прошла церемония вручения представителям всех городов воинской славы Мечей Победы. Изготовленные в Златоусте мечи покрыты золотом высшей 999,9 пробы и инкрустированы уральскими самоцветами — гранатами, символизирующими пролитую кровь, и голубыми топазами, которые считаются символом мира. Длина мечей составляет 1,2 метра, вес — более пяти килограммов. На клинке, украшенном растительным орнаментом, высечены знаменитые слова князя Александра Невского: «Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет». Ранее, в апреле 2015 года, аналогичные Мечи Победы были переданы на вечное хранение городам-героям.

Серия почтовых марок «Города воинской славы» 

В период с 2009 по 2016 год Почта России выпустила в обращение серию почтовых марок «Города воинской славы». 

Первые марки многолетней серии были выпущены в 2009 году в блоке из пяти марок и одного купона и посвящались городам: Белгород, Курск, Орёл, Полярный, Ржев. Второй выпуск 2010 года также выходил в форме блока из пяти марок и одного купона и был посвящён городам Малгобек, Елец, Ельня, Воронеж, Луга. Выпуск 2011 года выходил уже в форме блока из шести марок с символикой городов: Владикавказ, Ростов-на-Дону,Туапсе, Великие Луки, Великий Новгород, Выборг. Выпуск 2012 года посвящён городам: Дмитров, Вязьма, Кронштадт, Наро-Фоминск, Тверь, Псков. На марках 2013 года изображены символы городов: Архангельск, Брянск, Волоколамск, Калач-на-Дону, Козельск, Нальчик. В 2014 году на марках изображены города: Анапа, Владивосток, Ковров, Колпино, Старый Оскол, Тихвин.  В 2015 году в обращение вышел блок из шести марок, посвященных городам: Ломоносов, Малоярославец, Можайск, Петропавловск-Камчатский, Таганрог, Хабаровск. В 2016 году серия завершилась блоком из пяти марок и одного купона, посвящённых городам: Гатчина, Грозный, Петрозаводск, Старая Русса и Феодосия.

Серия монет «Города воинской славы» 
В 2011 году Банк России начал выпуск серии монет «Города воинской славы». Монеты изготовлены из стали с латунным гальваническим покрытием.
В 2011 году выпущено 8 монет данной серии (Белгород, Курск, Орёл, Владикавказ, Малгобек, Ржев, Елец, Ельня).
В 2012 году выпущено 8 монет данной серии (Воронеж, Луга, Полярный, Ростов-на-Дону, Туапсе, Великие Луки, Великий Новгород, Дмитров).
В 2013 году выпущено 8 монет (Вязьма, Кронштадт, Наро-Фоминск, Псков, Козельск, Архангельск, Волоколамск, Брянск).
В 2014 году выпущено 8 монет (Нальчик, Выборг, Старый Оскол, Владивосток, Тихвин, Тверь, Анапа, Колпино).
В 2015 году выпущено 9 монет (Грозный, Калач-на-Дону, Ковров, Ломоносов, Таганрог, Петропавловск-Камчатский, Малоярославец, Можайск, Хабаровск. В 2016 году выпущены монеты, посвящённые Старой Руссе, Петрозаводску, Гатчине, Феодосии.

Региональные (общественные) награды в честь городов воинской славы

Примечания

Литература 
 Шель В. В. Города воинской славы. Образец беспримерного мужества и героизма // Военно-исторический журнал. — 2014. — № 5. — С. 20—28.

Ссылки 
 Федеральный закон от 9 мая 2006 года № 68-ФЗ «О почётном звании Российской Федерации „Город воинской славы“»
 Положение об условиях и порядке присвоения почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы»
 Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2006 года № 1340 «Об Условиях и порядке присвоения почётного звания Российской Федерации „Город воинской славы“»
 Указ Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 года № 557 «О внесении изменения в Положение об условиях и порядке присвоения почётного звания „Город воинской славы“»

Почётные звания городов

Появились в 2006 году в России
Награды, появившиеся в 2006 году